Эдуард Симсон:
 Симсон, Эдуард Альфредович (род. 1955) — украинский математик, профессор Харьковского политехнического института.
 Симсон, Эдуард фон (1810—1899) — немецкий политик и юрист.